Poisson-loup (ou poisson loup) est le nom vernaculaire qui désigne les poissons de la famille Anarhichadidae.

Voir aussi

Notes et références 

Perciformes (nom vernaculaire)
Anarhichadidae